Tab (toetsenbord), een toets op het toetsenbord van een computer
Tab (karakter), een van de vier zogeheten "blank characters" in een karakterset die kunnen voorkomen in een (digitaal) tekstbestand
Tab (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Somogy
Tabblad, een onderdeel van onder meer webbrowsers
Tabulatuur, het voor een specifiek instrument aangepast muziekschrift
Technical Approval Board, een term uit ITIL voor de raad die wijzigingen op de live-omgeving dient te controleren en goed te keuren
Tabblad, een inlegvel om papieren in een ordner te scheiden